Такмичење у трчању на 800 метара у мушкој конкуренцији на 33. Европском првенству у дворани 2015. у Прагу одржано је 6.,7. и 8. марта у мулти-спортској 02 Арени.

Титулу освојену у Гетеборгу 2013. није бранио Адам Кшчот из Пољске

Земље учеснице 
Учествовало је 40 такмичара из 22 земље.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2015. години 
Десет најбољих европских такмичара у трци на 800 метара у дворани 2015. године пре почетка првенства (5. марта 2015), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2015.</small>

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У полуфинале пласирали су по 2 првопласирана из свих 7 квалификационих група (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв)..

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
У финале су се пласирали по 2 првопласирана из 3 полуфиналне групе (КВ)..

Финале

Пролазна времена у финалу

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици у дворани 2015.
Трка на 800 метара на Европском првенству у атлетици у дворани